Алекса́ндр () — река в Израиле и Палестине. Длина реки около 32 км. Площадь водосборного бассейна — 550 км² (580 км²). Ежегодно в бассейне реки выпадает в среднем 340 млн м³ осадков.

Берёт начало в горах Самарии (в окрестностях гор Айбаль и Гризим) и впадает к северу от города Нетания в Средиземное море, исток реки находится в районе Наблуса (Шхема). В этом районе участки реки (начиная от истока) носят названия Вади-а-Намль и Вади-а-Шейх.

Основными притоками реки являются  и  (Вади-а-Тейн), также в неё впадают небольшие речки О́мец, Ба́хан, Авиха́йль. В верхнем течении она является пересыхающей, в нижнем (от кибуца Маабарот) — течёт круглый год. Большая часть реки проходит через долину .

До 1930-х годов петляющая по долине Хефер река часто приводила к наводнениям. В 1960-1963 годах русло реки выпрямили и расширили. До середины 1950-х в низовьях реки можно было купаться и плавать на лодке, но к 1970-м годам в результате сильного загрязнения вода стала непригодной для этого, а большая часть растительности в реке погибла.

Названа в честь царя древнего еврейского государства Иудея, проживавшего в I веке до н. э. — Александра Янная.

Примечания 

Реки, впадающие в Средиземное море (Азия)
Реки Израиля